The Signal steht für:

 The Signal (2007), amerikanischer Spielfilm von David Brucker, Dan Bush und Jacob Gentry
 The Signal (2014), amerikanischer Spielfilm von William Eubank

Siehe auch:
 Das Signal